Фигура може да се отнася за:

 Геометрична фигура
 Фигура на речта
 Фигура на мисълта
 Описаното от дадена крива или траектория
 Елемент при висш пилотаж
 Вид скулптура или рисунка на човек или животно
 Характеристика за човешко тяло
 Литературен герой
 Шахматна фигура
 Невъзможна фигура

Вижте също 
 Фигурно пързаляне